Catherine Breillat (1948-), réalisatrice, scénariste et romancière française, sœur de Marie-Hélène Breillat.
 Marie-Hélène Breillat (1947-), actrice, peintre, et écrivaine française.

Lien externe 
 
Patronyme français
Patronyme vendéen